Рохан Бопанна и Айсам-уль-Хак Куреши — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы Махеш Бхупати и Микаэль Льодра не защищали свой титул, но индиец принимал участие в турнире (вместе с Денисом Истоминым из Узбекистана) и во втором раунде уступил будущим триумфаторам.

Посев 

  Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор (Финал)
 ' Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши (Титул)

<li>  Марцин Матковский /  Мариуш Фирстенберг (Первый раунд)
<li>  Иван Додиг /  Михаил Южный (Первый раунд)

Основной турнир

Ссылки 
 

Теннисный чемпионат Дубая 2014